Die Freie-Pyramide-Weltmeisterschaft 2022 war die 22. Austragung der Weltmeisterschaft in der Billarddisziplin Freie Pyramide. Sie fand vom 13. bis 17. Juni 2022 in der Premjer-Arena in Surgut statt.

Weltmeisterin wurde zum zweiten Mal nach 2019 die Russin Elina Nagula, die im Finale ihre Landsfrau Anastassija Swerinzewa mit 6:0 besiegte. Den dritten Platz belegten Marija Mamitschewa und Titelverteidigerin Diana Mironowa, die im Halbfinale gegen Anastassija Swerinzewa verlor.

Bei den Herren sicherte sich Nikita Wolodin im rein-russischen Endspiel gegen Wladislaw Osminin mit 7:6 seinen ersten WM-Titel. Andrei Schagajew und Asis Madaminow kamen auf den dritten Rang. Titelverteidiger war der Kasache Jernar Tschimbajew, der im Achtelfinale gegen Maxim Kotschkin ausschied.

Hintergrund 
Aufgrund des russischen Überfalls auf die Ukraine wurde die Weltmeisterschaft von zahlreichen Nationalverbänden boykottiert. Neben der Ukraine, deren Verband im März 2022 aus dem Weltverband IPC ausgetreten war, nachdem dessen Präsident Pawel Sawalny den Krieg öffentlich unterstützt hatte, nahmen unter anderem keine Teilnehmer aus den baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen sowie aus Aserbaidschan, Finnland, Georgien, Polen, Schweden, Usbekistan und Zypern teil.

Bei den Damen nahmen lediglich Spielerinnen aus Russland und Belarus teil.

Preisgeld 
Die Gesamthöhe des Preisgeldes und die Verteilung blieben gegenüber Vorjahr unverändert.

Herren

Modus 
Die 51 Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Ab dem Sechzehntelfinale wurde im K.-o.-System gespielt.

Vorrunde

Teil 1

Teil 2

Teil 3

Teil 4

Teil 5

Teil 6

Teil 7

Teil 8

Finalrunde

Damen

Modus 
Die 21 Teilnehmerinnen traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Ab dem Viertelfinale wurde im K.-o.-System gespielt.

Vorrunde

Hauptrunde 

|

|}
|}

1. Gewinnerrunde 
16 Spielerinnen (Siegerinnen der Hauptrunde)

|

|}
|}

2. Gewinnerrunde 
8 Spielerinnen (Siegerinnen der 1. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

1. Verliererrunde 
13 Spielerinnen (5 Verliererinnen der Hauptrunde und 8 Verliererinnen der 1. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

2. Verliererrunde 
8 Spielerinnen (Siegerinnen der 1. Verlierrunde)

|

|}
|}

3. Verliererrunde 
8 Spielerinnen (Siegerinnen der 2. Verliererrunde gegen Verliererinnen der 2. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

Finalrunde

Einzelnachweise 

2022
Billardveranstaltung 2022
Sport (Surgut)
Billardturnier in Russland